

Persone 
 Anna Croci (1972) – danzatrice su ghiaccio italiana
 Antonio Croci (1823-1884) – architetto svizzero-italiano
 Antonio Croci (1610-1642) – compositore italiano
 Bernardino delle Croci (...–1528) – orafo e scultore italiano
 Carlo Crespi Croci (1891-1982) – religioso italiano 
 Giambattista Croci (1965) – rugbista a 15 italiano
 Giorgio Croci (1893–...) – velocista italiano
 Giovanni Francesco delle Croci (XV secolo–1528) – orafo e scultore italiano
 Girolamo delle Croci (1494-1560/1568) – orafo e scultore italiano
 Giuseppina Croci (1863-1955) – lavoratrice italiana
 Laurent Croci (1964) – calciatore francese
 Max Croci (1968-2018) – regista italiano

Sport 
 Croci – esercizio con i pesi mirato alla stimolazione del muscolo grande pettorale